Šljivovica – bevanda alcolica, diffusa nell'Europa dell'Est
 Šljivovica – villaggio della Serbia, situato nel comune di Čajetina